Avricourt (Meurthe-et-Moselle)
Avricourt (Moselle)
Avricourt (Oise)